Артур Вінґ Пінеро (1855—1934) — англійський актор, драматург.

 Пік Пінеро
 Острови Пінеро